Первая Федеральная Лига Югославии 1980/1981 () — 52-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1980/1981
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1980 году
Спорт в Югославии в 1981 году